Poole är en stad i Dorset, England

Poole kan också avse:

 Poole (borough) – en enhetskommun i Dorset, England
 Poole, Cheshire – en civil parish i Cheshire, England
 Poole, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Poole, Somerset – en ort i Somerset, England
 Poole Keynes – en ort och civil parish i Gloucestershire, England